Ла Торонха има више значења:

 Ла Торонха (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Торонха (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торонха (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Торонха, Ел Ранчито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Торонха (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику